Richard West  – musicista britannico
 Richard West  – rugbista inglese
 Richard West  – atleta britannico
 Richard Martin West  – astronomo danese
 Richard Whateley West  – pittore irlandese